Jules Gilliéron (1854-1926), linguista e dialettologo svizzero-francese
 Lauriane Gilliéron (1984), Miss Svizzera 2005
 Louis Gilliéron (1909), giocatore di hockey su ghiaccio svizzero
 Peter Gilliéron (1953), arbitro di calcio svizzero